

Wydarzenia 

 wojny sycylijskie: Kartagińczycy wkraczają na Sycylię

Zmarli 
 Si Maniu - chiński arystokrata, uczeń Konfucjusza